Kaumberg ist der Name folgender Orte:

 Kaumberg, Marktgemeinde im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Kaumberg (Gemeinde Leiben), Ortschaft von Leiben, Bezirk Melk, Niederösterreich